|}

Weblinks 

Schleiden
!